The Stranger (br: Vingador) é um filme canadense lançado em 2010, dos gêneros ação e suspense, dirigido por Robert Lieberman.

Sinopse
Um homem sem nome, sem memória e absolutamente sem nada a perder. Mas quando ele se vê caçado pelo o FBI e a máfia russa, ele decide lutar contra a amnésia e seus perseguidores sem nem ao memos saber qual lado ele um dia pertenceu. Perseguição não poderá detê-lo. Tortura não vai quebrá-lo.
Ele está obstinado a tudo isso. 
 

Filmes do Canadá de 2010
Filmes de ação do Canadá
Filmes de suspense do Canadá
Filmes em língua inglesa